Perryville ist die Bezeichnung mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Perryville (Alabama)
 Perryville (Alaska)
 Perryville (Arizona)
 Perryville (Arkansas)
 Perryville (Illinois)
 Perryville (Indiana)
 Perryville (Kentucky)
 Perryville (Louisiana)
 Perryville (Maryland)
 Perryville (Massachusetts)
 Perryville (Missouri)
 Perryville (New Jersey)
 Perryville (New York)
 Perryville (Pennsylvania)
 Perryville (Rhode Island)
 Perryville (Tennessee)
 Perryville (Texas)

Siehe auch: Perrysville